Часов Яр — украинский топоним, встречается в Донецкой области:
 Часов Яр — город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Часовоярской городской общины.
 Часов Яр — река и балка, левый приток реки Беленькая.